Wang puede referirse a:

 Wang (apellido), uno de los apellidos chinos más comunes y antiguos que significa Rey.
 Wang (Baviera), distrito de Frisinga, de Baviera (Alemania).
 Wang (Austria), distrito de Scheibbs, de Baja Austria, Austria.
 Municipio de Wang, municipio de Renville, del estado estadounidense de Minnesota.
 Azulejos Wang, una clase de sistemas formales.
 Wang Changlin, escritor chino de la dinastía Tang.
 Wang Anshi, estadista, escritor y poeta chino.
 Wang Wei, poeta chino clásico, conocido como "El Buda poeta".